

Patronyme 

  (née en 1968), femme politique américaine.

Pseudonyme 

 Mell (née en 1982), auteur-compositrice-interprète et guitariste française ;
 , chanteuse japonaise ;
 Marisa Mell (1939-1992), actrice autrichienne.